A Copa da Liga Escocesa de 1991-92 foi a 46º edição do segundo mais importante torneio eliminatório do futebol da Escócia. O campeão foi o Hibernian F.C., que conquistou seu 2º título na história da competição ao vencer a final contra o Dunfermline Athletic F.C., pelo placar de 2 a 0.

Premiação

Ver também 
 Copa da Escócia 1991-92

1991
1991 no futebol
1992 no futebol